Зуброглава (, ) — деревня и община района Наместово Жилинского края в северной Словакии.

Расположена в Бескидах в исторической области О́рава недалеко от Оравского водохранилища, в 5 км от районного центра города Наместово и 228 км от Братиславы. Площадь — 15,26 км².

Население 
Население на 31 декабря 2020 года — 2 395 человек.

История 
Впервые упоминается в 1588 году.

Ссылки 
 Официальный сайт Зуброглава

Населённые пункты Словакии